The King's Messenger – cortometraggio del 1908 diretto da Wallace McCutcheon
The King's Messenger – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
The King's Messenger – film del 1990 diretto da Larry Larson